Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2023 года во III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое должно пройти: с 3 по 9 апреля в Брашове (Румыния) в группе А и с 26 по 31 марта в Тнувоте (Израиль) в группе B.

Регламент турнира 
 Группа А: команда, занявшая первое место, получит возможность играть в группе В второго дивизиона чемпионата мира 2024 года, а команда, занявшая последнее место, выбывает в группу В.
 Группа В: команда, занявшая первое место, получит возможность играть в группе А.

Группа A 
   вышла в группу В второго дивизиона 2024 года.

Группа B 
  Сборная Эстонии вышла в группу А третьего дивизиона 2023 года.

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Азии. сборная Украины опустилась из второго дивизиона 2020 года и не смогла участвовать в турнире 2022 года из-за войны России против Украины, сборные Румынии и Гонконга не участвовали в турнире 2022 из-за пандемии COVID-19

, 
сборная Ирана отказалась от участия в турнире 2022 года из-за участия в нём сборной Израиля

, а остальные команды пришли из третьего дивизиона 2022 года.

Турнир

Группа А

Судьи 

  
Линейные судьи

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа B

Судьи 
В группе B третьего дивизиона приняли участие  главных и  линейных судей

Главные судьи

  
Линейные судьи

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3 Летнее время).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Спорт в Европе в марте 2023 года
Хоккей
Хоккей
3
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Румынии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Израиле
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей